De wereldkampioenschappen mountainbike 2005 werden gehouden van 31 augustus tot en met 4 september in Livigno, een dorp gelegen in de Italiaanse provincie Sondrio (regio Lombardije). Het was de achttiende editie van de mondiale titelstrijd. Er stonden zeventien titels op het spel, verspreid over vier disciplines: cross-country (XC), downhill (DH), four cross (4X) en trials (TRI).

Cross Country

Elite

Beloften

Junioren

Teamestafette

Downhill

Elite

Junioren

Four Cross

Trials

Elite

Junioren

Medaillespiegel

Zie ook 
Wereldbeker mountainbike 2005
Wereldkampioenschappen wielrennen 2005

2005
Mountainbike in 2005
Wielerwedstrijd in Italië
Mountainbike
Sport in Lombardije
Sondrio (provincie)